Fünfling steht für:

 eine Fünfachgeburt, siehe Mehrlinge
 Fünfling (Gemeinde St. Oswald), Ortsteil von St. Oswald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Fünfling (Gemeinde St. Oswald bei Freistadt), Ort bei St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Fünfing